I rapinatori (The Plunderers) – film del 1948 diretto da Joseph Kane 
 I quattro disperati (The Plunderers) – film del 1960 diretto da Joseph Pevney